Por Murer pode estar à procura de:

 Fabiana Murer
 Franz Murer
 Henny Mürer
 Kristin Mürer Stemland

Desambiguações de sobrenomes